Pedro Henrique est un prénom portugais. Il peut désigner :
 Pedro Henrique (1982-), surfeur brésilien ;
 Pedro Henrique (1990-), Pedro Henrique Konzen Medina da Silva, footballeur brésilien.